Alain Etchegoyen (1951 - 2007), philosophe, romancier et essayiste français.
 Anne Etchegoyen (1980 - ), chanteuse française.
 Gaston Etchegoyen (1890-1922), spécialiste de la mystique espagnole.
 R.Horacio Etchegoyen (1919 - ), psychanalyste argentin.
 Olivier d'Etchegoyen (1873-1933), officier et homme de lettres français.
 Philippe Isidore d'Etchégoyen (1800-1891), homme politique français.
 Valen Etchegoyen (1998 - ), chanteuse argentine.
 Vincent Charles Henri d'Etchegoyen (1818-1885), homme politique français.

Géographie

Voir aussi
 
 Etxe
 Marie-France Etchegoin